Hovs kyrka kan syfta på:

Hovs kyrka, Skåne, väster om Båstad
Hovs kyrka, Västergötland, sydöst om Herrljunga
Hovs kyrka, Östergötland, söder om Vadstena